Seznam armad z zaporedno številko 32.

Seznam 
 32. armada (Japonski imperij)
 32. armada (ZSSR)

Glej tudi